Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 14 au .

Magdaléna Rybáriková remporte le simple dames. En finale, elle bat Rebecca Marino, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Govortsova et Alla Kudryavtseva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en février 2011
Sport aux États-Unis en février 2011